A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Caruaru (FACITEC), compõe o campus da Universidade de Pernambuco na cidade de Caruaru, interior do estado. A unidade oferece os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Administração.

Cursos 
Graduação

Bacharelado
Administração
Sistemas de Informação

Ligações externas
Curso de Sistemas de Informação, campus de Caruaru, obtém conceito máximo na avaliação do Enade.
 Curso de Sistemas de Informação do campus da UPE em Caruaru obtém 3 estrelas no Guia do Estudante .
 Caruaru ganha espaço dedicado à moda